Arrivederci Francesca (Auf Wiedersehen, Franziska!) – film del 1941 diretto da Helmut Käutner 
Arrivederci Francesca (Auf Wiedersehen, Franziska!) – film del 1957 diretto da Wolfgang Liebeneiner